Montreal (region) – jednostka administracyjna w prowincji Quebec
 Montreal – miejscowość w Katalonii
 Montréal (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Montréal (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montréal (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Montréal (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Montreal (zamek) – średniowieczna forteca krzyżowców w Królestwie Jerozolimskim
 Montreal (Wisconsin) – amerykańskie miasto w stanie Wisconsin